Tisanić Jarek je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Zaboka, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 342 stanovnika te 101 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji